Місто
 Рені

Інше
 Рені — пункт контролю на кордоні з Молдовою
 Рені — пункт пропуску на кордоні з Румунією
 Рені (станція)